Сен-Жан-д’Анжели () — французский топоним:

 Сен-Жан-д’Анжели — округ в регионе Пуату — Шаранта.
 Сен-Жан-д’Анжели — кантон в округе Сен-Жан-д’Анжели.
 Сен-Жан-д’Анжели — коммуна в кантоне Сен-Жан-д’Анжели.

См. также